Camabatela Airport (portugisiska: Aeroporto de Camabatela) är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Cuanza Norte, i den nordvästra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Luanda. Camabatela Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Camabatela Airport är huvudsakligen platt. Camabatela Airport ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Camabatela Airport. Närmaste större samhälle är Camabatela,  kilometer sydväst om Camabatela Airport.

I omgivningarna runt Camabatela Airport växer huvudsakligen savannskog. Runt Camabatela Airport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Cuanza Norte